I liga w piłce nożnej 1962/1963 – 29. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Tytułu broniła . Mistrzostwo zdobył Górnik Zabrze.

Absolutnymi beniaminkiem ligi była .

Tabela 

Legenda:

Statystyki sezonu 
Król strzelców: Marian Kielec (Pogoń Szczecin)-18 goli

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1962 w piłce nożnej
1963 w piłce nożnej
1962 w polskim sporcie
1963 w polskim sporcie